Issiaka est un prénom d'Afrique de l'ouest, porté notamment par :

 Issiaka Bâ, dit Amkoullel (né en 1979), rappeur et animateur de télévision malien
 Issiaka Cissé (né en 1991), coureur cycliste ivoirien
 Issiaka Fofana (né en 1982), coureur cycliste ivoirien
 Issiaka Koudizé (né en 1987), footballeur nigérien
 Issiaka Ouattara, alias Wattao (1967-2020), colonel-major ivoirien, et chef rebelle durant la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011
 Issiaka Ouédraogo (né en 1988), footballeur international burkinabé